Galápagos peut désigner :
 les îles Galápagos, un archipel de l'Équateur dans l'océan Pacifique ;
 la province de Galápagos, une province de l'Équateur comprenant les îles Galápagos ;
 le parc national des Galápagos, un parc national de l'Équateur situé dans les îles Galápagos ;
 la réserve marine des Galápagos, une aire marine protégée de l'Équateur situé autour des îles Galápagos ;
 la plaque des Galápagos, une plaque tectonique située dans l'océan Pacifique ;
 le point chaud des Galápagos, un point chaud de l'océan Pacifique situé sous les îles Galápagos ;
 la tortue géante des Galápagos, une espèce de tortue terrestre endémique des îles Galápagos ;
 le manchot des Galápagos, une espèce de manchot endémique des îles Galápagos ;
 l'otarie des Galápagos, une espèce d'otarie endémique des îles Galápagos ;
 Galápagos, une commune espagnole de la province de Guadalajara ;
 Galapagos, un roman de Kurt Vonnegut publiée en 1985 ;
 (16809) Galápagos, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
 Galapagos, un film documentaire sur la nature en trois parties de la BBC explorant l'histoire naturelle des îles Galápagos (2006).